Чарльз, Тина:
 Чарльз, Тина (род. 1988) — американская профессиональная баскетболистка.
 Чарльз, Тина (род. 1954) — английская певица в стиле диско, добившаяся успеха в 1970-х годах.